Claude de Doyat : prélat français du  siècle
 Jean de Doyat (v. 1445-1498) : homme politique français.